Másnap, az előző napot követő nap
 Másnap, a South Park című sorozat epizódja
 Másnap, 1983-as amerikai film
 Másnap, 2004-es magyar film
 Másnap, 2007-es amerikai animációs kisfilm-sorozat (Afterworld)